La Comuna n.º 2 Santa Cruz es una de las 16 comunas de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Está localizada en la zona nororiental de la ciudad; limita por el norte con el Municipio de Bello; por el oriente con la Comuna n.º 1 Popular, por el sur con la Comuna n.º 4 Aranjuez y por el occidente con el Río Medellín. Posee una densidad de 430 habitantes por hectárea constituyéndose así como la segunda comuna más densa de la ciudad.

Historia 

La conformación urbana muestra una singular y especial característica: Su retícula urbana fue acomodada a las condiciones del terreno y a los criterios de quienes en ese entonces urbanizaron en forma espontánea y desordenada. Este sector de la ciudad no se debe calificar como urbanización pirata, puesto que en la época la ciudad carecía de normas para reglamentar el proceso de urbanización y de construcción.

El desarrollo urbano de esta comuna se inició aproximadamente en la década de los años 50. Por aquellos tiempos aparecen las primeras casafincas y más tarde algunas construcciones en bahareque. Posteriormente los predios de mayor extensión fueron loteados y de esta forma se dio comienzo al proceso de urbanizaciones cuyos primeros habitantes o pobladores fueron campesinos emigrantes que procedían de municipios vecinos.

Geografía 

El área total de Santa Cruz es de 219.52 Hectáreas, las cuales representan el 13.26% del total de la zona nororiental; y el 0.54% del total de la ciudad. La red urbana es atípica debido a la configuración topográfica del terreno así como a las altas pendientes del mismo, lo que hace que la textura generada por manzanas y lotes sea también amorfa.
Otras características de tipo natural, son las microcuencas surtidas por las siguientes quebradas que en su orden de norte a sur son: La Seca o Cañada Negra que recibe a su vez la quebrada la frontera, El Burro, La Francia, La Herrera o Granizal, Juan Bobo, Villa del Socorro, Santa Cruz y La Rosa que recibe las quebradas Moscú, Carevieja, Cañaveral y la Cañada de Aguacatillo.

Por lo general estas cuencas presentan cauces profundos de alta pendiente, lo cual crea limitantes en muchos aspectos a saber: vías interrumpidas, accesos dificultosos, la configuración desordenada y el aislamiento de ellos entre sí y con el resto de la ciudad.

Estas quebradas producen dificultades en temporada de invierno como inundaciones y socavamiento de los cauces, dejando graves consecuencias en las comunidades residentes en los sectores aledaños. En síntesis los procesos erosivos superficiales responden a la morfología y morfometria del terreno y al comportamiento hídrico de las microcuencas.

Demografía 

De acuerdo con las cifras presentadas por el Anuario Estadístico de Medellín de 2005, la población residente en la comuna de Santa Cruz es de 89,943 habitantes de los cuales 48,536 son mujeres y 41,407 son hombres. 

Como se observa en el cuadro, el mayor porcentaje poblacional se encuentra por debajo de los 39 años de edad con un 74% del total de la población de la comuna, del cual el mayor porcentaje lo aporta la población adulta joven con rango de edad entre los 15 y 39 años con un 42.9%. Sólo un 4.9% representa a los habitantes mayores de 65 años es decir la población de la tercera edad.
     
Según las cifras presentadas por la Encuesta Calidad de Vida 2005 el estrato socioeconómico que predomina en Santa Cruz es el 2 (bajo), el cual comprende el 96.6 % de las viviendas, seguido por el estrato 1 (bajo-bajo), que corresponde al 3.5%, estas condiciones socioeconómicas caracterizan la totalidad de los barrios de esta comuna.

Se desarrolla en una extensión de 219.52 hectáreas y cuenta con una densidad 409 habitantes por hectárea, la segunda en todo el Municipio de Medellín después de la Comuna n.º 6 Doce de Octubre con 502 habitantes por hectárea.

Población 

Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición poblacional Censo oficial DANE 2005, Perfiles Departamentos y Municipios. de la comuna es: 

 Mestizos & Blancos (87,6%) 
 Afrocolombianos (12,3%)
 Indígenas (0,1%)

División 

La Comuna Nro. 2 Santa Cruz la constituyen 11 barrios, los cuales son:

Economía 

La comuna de Santa Cruz es enteramente un sector residencial, por lo cual carece de estructura económica plenamente desarrollada, solo se presenta comercio básico y servicios complementarios a la vivienda, especialmente por los principales corredores viales.

Infraestructura vial y transporte 

En esta comuna se aprecia claramente la carencia de una adecuada estructura vial, ya que no tiene continuidad ni las especificaciones técnicas necesarias y las calles están orientadas en el sentido de la alta pendiente, las carreras no ofrecen continuidad puesto que la gran profundidad de las quebradas impide saltar fácilmente esta barrera.

Como hecho fundamental se requiere la ejecución de puentes y adecuación de las vías para garantizar la continuidad local y la integración de la comuna y la zona con el Municipio de Bello y el resto de la ciudad.

Un cambio importante que está afectando positivamente a la comuna n.º 2, es la aparición de la línea K (o primer metrocable) del Metro de Medellín, el cual se caracteriza por ser un sistema de cable aéreo, con 90 cabinas tiradas por cable y tres estaciones. Surgió con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes e indirectamente se convirtió en un detonante para el desarrollo urbano. En 2004 se inauguró la estación Andalucía, que conecta a la comuna con la estación Acevedo de la línea A del metro.

Referencias

Véase también 

 Comunas de Medellín

Enlaces externos 

 Web oficial del Municipio de Medellín
 Web oficial de la Comuna Santa Cruz
 Sitio web del periódico Mi Comuna Dos
 Comuna dos: cinco generaciones y un sueño Video institucional
 Red de jóvenes sin fronteras
 Mi Comuna Dos periódico.

Santa Cruz (Medellín)